Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fudbalski klub Crvena zvezda nelle competizioni ufficiali della stagione 1982-83.

Stagione

Maglie e sponsor

Organigramma societario

Rosa

Calciomercato

Risultati

Prva Liga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa ...

Statistiche

Collegamenti esterni 
 

1982-1983